Miejscowości w Polsce: 
 Ostrówiec – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Sadki
 Ostrówiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Karczew 
 Ostrówiec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Kępno

Zobacz też 
 Ostrowo